Taiyibi kan syfta på följande platser:

Israel 

 Eṭ Ṭaiyiba (ort i Israel), Centrala distriktet,

Palestina (stat) 

 Aţ Ţaybah (ort i Palestina (stat), lat 31,95, long 35,30), Västbanken, 

Robotskapade Israelförgreningar
Robotskapade Palestina (stat)förgreningar